Xenodochus, een geslacht van kevers
 Xenodochus, een geslacht van schimmels